Карел Громадка (; 23 мая 1905 — 30 марта 1978) — чехословацкий хоккеист и тренер. 2-кратный чемпион Европы. Член Зала славы чешского хоккея.

Биография 
Карел Громадка родился 23 мая 1905 года в Праге.

В хоккей начал играть еще во время учёбы в Университете. В 1927 году стал выступать за команду ЛТЦ (Прага). За время выступлений за ЛТЦ неоднократно становился чемпионом Чехословакии.

В 1929 году он впервые выступил за сборную Чехословакии на чемпионате Европы, завоевав золотую медаль. В составе чехословацкой сборной 2 раза участвовал в Олимпийских играх, выиграл бронзу чемпионата мира 1933 года, на европейских чемпионатах завоевал 6 медалей (2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые). С 1928 по 1936 год сыграл за сборную 54 игры, забил 16 голов. В клубе и в сборной играл в одном звене с Йозефом Малечеком и Иржи Тожичкой.

В 1936 году Громадка перешёл в пражскую команду «Подоли», до 1948 года был её тренером. В 1942 году «Подоли» под руководством Громадки вышел в первую чехословацкую лигу.

В 1948 году эмигрировал из страны. Долгие годы жил в США, где и умер 30 марта 1978 года в возрасте 72 лет.

6 мая 2010 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Достижения 

 Чемпион Европы 1929, 1933

 Серебряный призёр чемпионата Европы 1936

 Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1931, 1934, 1935

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1933

Примечания 
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года

Ссылки 

 Карел Громадка на www.eliteprospects.com